Vanadis steht für:
 Vanadis, Beiname von Freya, nordische Göttin
 Vanadis, Gattung der Ringelwürmer 
 (240) Vanadis, Asteroid des Hauptgürtels

Schiffe:
 Vanadis (Schiff, 1862), schwedische Fregatte
 Vanadis (Schiff, 1868), Neufundlandschoner
 Vanadis (Schiff, 1908), Dampfturbinenschiff
 Vanadis, früherer Name der Lady Hutton, Motoryacht, gebaut 1924
 USS Vanadis (AKA-49), Frachtschiff der United States Navy, gebaut 1945

Werke:
 Vanadis. Der Schicksalsweg einer Frau, Roman von Isolde Kurz (1931)
 Vanadis, Lied von Falkenbach (Band) (2003)
 Lord Marksman and Vanadis (Madan no Ou to Vanadis), japanische Zeichentrickfilm-Serie (2014) 

Siehe auch:
 Vanadium, chemisches Element